De DFB-Pokal is het belangrijkste voetbalbekertoernooi in Duitsland dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Duitse voetbalbond (Deutscher Fußball-Bund, DFB). Naast de beker voor de mannen is er sinds 1981 ook een bekertoernooi in het vrouwenvoetbal.

Mannen

Geschiedenis 
In december 1935 werd de eerste finale gespeeld in het Rheinstadion te Düsseldorf. Toen ging het om de Tschammer-beker, vernoemd naar de nationale sportcommissaris Hans von Tschammer und Osten. Na de Tweede Wereldoorlog duurde het tot 1952 voordat de DFB weer een toernooi om de beker organiseerde. In de DDR werd in 1949 een bekertoernooi gestart, om de FDGB-Pokal.

Opzet 
Aan het toernooi nemen 64 clubs deel. Dit zijn de 18 Bundesliga-clubs, de 18 clubs van de 2. Bundesliga, de eerste vier clubs van de 3. Liga, de 21 bekerwinnaars van de Landesverbände en de drie bekerfinalisten van de Landesverbände Beieren, Nedersaksen en Westfalen (van het voorgaande seizoen).

Het toernooi wordt gespeeld middels het knock-outsysteem, met steeds één wedstrijd per ronde. In de eerste ronde speelt een ploeg uit de twee hoogste divisies tegen een amateurploeg. In de tweede hoofdronde loten profclubs weer tegen amateurclubs. Steeds geldt: amateurs die tegen Bundesliga-clubs loten mogen altijd thuis spelen, ook verder in het toernooi. Vanaf de achtste finales (laatste zestien ploegen) wordt geloot zonder plaatsingen.

De finale wordt (vanaf 1985) steevast gespeeld in het Olympiastadion te Berlijn. Zo nodig wordt een half uur verlengd, en eventueel volgen strafschoppen. De winnaar plaatst zich voor de UEFA Europa League, behalve als hij al is geplaatst voor de Champions League. Tot het seizoen 2015/16 nam dan de verliezend finalist deze plaats over, vanaf genoemd seizoen de hoogste geëindigde club uit de Bundesliga die nog niet geplaatst is voor Europees clubvoetbal.

Records en spektakel 
 Sinds 1969, toen de derde DFB-pokal werd gewonnen, is Bayern München recordhouder. In 2020 werd de 20e beker veroverd.
 Fortuna Düsseldorf won 18 wedstrijden op rij van 1978 tot in 1981.
 De laatste jaren is het de onbekende FV Weinheim, TSV Vestenbergsgreuth en 1. FC Magdeburg gelukt Bayern München uit te schakelen.
 De amateurs van Hertha BSC Berlin en de toen derde divisieploegen Energie Cottbus en 1. FC Union Berlin bereikten de finale.
 Kickers Offenbach en Hannover 96 wonnen de beker, terwijl ze niet in de Bundesliga speelden.
 In augustus 2004 speelden in de eerste ronde SC Paderborn 07 en Hamburger SV tegen elkaar (4-2) onder leiding van Robert Hoyzer. Later gaf de scheidsrechter toe dat hij zich had laten omkopen om Paderborn te laten winnen.

Finales 

 Winnaars naar aantal (alleen DFB-Pokal)

Vrouwen

Finales 

 Winnaars naar aantal

 *  FCR 2001 Duisburg: inclusief FC Rumeln-Kaldenhausen
 ** Eintracht Frankfurt: inclusief 1. FFC Frankfurt